Rickardsson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Rickardsson (* 1982), schwedischer Skilangläufer
 Tony Rickardsson (* 1970), schwedischer Speedway-Fahrer